Osoby o tym nazwisku:
 Bob Burman – amerykański kierowca wyścigowy
 Jens Burman – szwedzki biegacz narciarski
 Patrik Burman – szwedzki curler, wózkarz, paraolimpijczyk
 Rahul Dev Burman – indyjski kompozytor